Старомарьевка – топоним:

 Старомарьевка — село, Грачёвский район, Ставропольский край.
 Старомарьевка — село, Тельмановский район, Донецкая область, Украина.